Hochfelden (Baix Rin): municipi francès del departament del Baix Rin
 Hochfelden (Zuric): municipi suís de cantó de Zuric